Фрисби, Фризби (, , ) — многозначное понятие.

 Фрисби (летающий диск) — название-эпоним игрушки и спортивного снаряда.

Фамилия 
  (род. 1992) — американская футболистка, игрок клубов Национальной женской футбольной лиги.
  — ирландский игрок в камоги, обладатель Кубка «Гэл Линн» в составе команды провинции Ленстер (2010).
  (1825—1903) — американский военный моряк, участник сражения при фортах Джексон и Сен-Филип, обладатель Медали Почёта.
  (1859—1931) — американский предприниматель и политик, председатель Собрания штата Нью-Йорк (1911).
  (1825—1889) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Висконсин (1882—1887).
 Фрисби, Майкл — ирландский хёрлер, игрок Чемпионата Ирландии в составе клуба «Маунт Сион».
  (род. 1992) — австралийский регбист, чемпион Австралии в составе клуба «Брисбен Сити» (2014, 2015).
  (1896—1948) — американский путешественник по Полинезии и писатель.
  (1885—1961) — британский солдат, участник Стодневного наступления, кавалер Креста Виктории.
 Фрисби, Хит (род. 1984) — американский спортсмен, чемпион Зимних экстремальных игр в соревнованиях по лучшим трюкам (2010, 2012) и длиннейшему прыжку (2016) на снегоходе.
  (1874—1954) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Бостон Бинитерс» и «Нью-Йорк Джайентс».
 Фрисби, Элизабет Роули (1877—1946) — британская суффражистка и политик, лорд-мэр Лестера (1941—1942).
  (род. 1949) — американский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр (1976).
 Берже-Фрисби, Астрид (род. 1986) — французская и испанская актриса.